Johann Ulrich Hanauer (1807-1871) - politico e insegnante svizzero
Josef Hanauer (1913-2003) – teologo e giornalista tedesco